Иван Иванович Нестеров (род. 10 февраля 1985 года) — российский легкоатлет, специализирующийся в беге на средние дистанции.

Карьера 
Уроженец села Кочёво Коми-Пермяцкого округа. Тренируется у С. А. Попова в екатеринбургском клубе «Луч». Неоднократный чемпион и призёр чемпионатов России. Участник многих международных соревнований.

Студент Пермского государственного педагогического университета.

Основные результаты

Ссылки 
 
 Иван Нестеров 
 Иван Нестеров 

Бегуны на средние дистанции России
Чемпионы России по лёгкой атлетике